Вятка-ЦУМ - магазин в центре Кирова, расположенный на пересечений улиц Воровского и Октябрьского проспекта. По адресу: ул. Воровского 77. Сегодня Вятка-ЦУМ входит в Ассоциацию российских универмагов.

История 
Большой универмаг в Кирове решили построить ещё в 1962 году. Исполнительный комитет Кировского городского совета депутатов своим указом определил место строительства: был выбран участок на северном углу улицы Воровского и западной стороне Октябрьского проспекта. Там были снесены деревянные ветхие дома. Строители “заехали” на участок в 1965 году. Работы выполняло СМУ№6 треста “Кировжилстрой”. 
В январе 1971 года, ЦУМ открыл для кировчан двери. Площадь торговых залов и складских помещений насчитывала 11 тысяч квадратных метров. В магазине работали 630 человек. Из них 300 - продавцы-консультанты. В ЦУМе был свой радиоузел. Имелся и штатный радиодиктор.

Структура 
Торговый дом Вятка-ЦУМ позиционирует себя как магазин, торгующий товарами класса «люкс». 

 1 этаж — косметика и парфюмерия, сумки, аксессуары, ювелирные украшения, часы, детская одежда, товары для дома;
 2 этаж — мужская и женская одежда и обувь;
 3 этаж — женская и мужская одежда, музыкальные инструменты, молодежная одежда;
 4 этаж — товары для детей.

Ссылки 
 Официальный сайт ЦУМа

Предприятия Кирова